Ми  —  несколько омонимичных китайских фамилий (кланов).

米.  糜 . 宓

Известные Ми 
 Ми Фу (米黻; Mǐ Fú, 1051—1107), также Ми Фэй (米芾), китайский поэт, каллиграф, уроженец Тайюань провинции Шаньси. В городе Сянфань есть храм посвящённый Ми Фу.

 Ми Фан (麋芳) — персонаж истории Троецарствия, полководец Лю Бэя, брат Ми Чжу. (麋 — «лось»)

 Ми — жена Лю Бэя, основателя царства Шу
 Хаджи Нуриддин Ми Гуанцзян, Noor Deen Mi Guangjiang (米廣江, 1963 г.р.) — современный признанный мастер мусульманской каллиграфии.

Другое 
 Милофо 彌勒佛 - Будда Майтрея .

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии